Анастасия Викторовна Таталина () — российская спортсменка, чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года в дисциплине слоуп-стайл, чемпионка Российской Федерации 2018 года в биг-эйре. Участница Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан. Член сборной команды страны. Специализируется на дисциплинах слоуп-стайл, хаф-пайп и биг-эйр.

Биография 
Родилась 5 сентября 2000 года в Новосибирске. Лыжным спортом увлеклась в 12 лет, позже заинтересовалась экстремальными дисциплинами. Поначалу успешно совмещала выступления в хаф-пайпе и слоуп-стайле, но постепенно сосредоточилась на последнем. Трижды становилась серебряным призёром Чемпионата России в слоуп-стайле.

Является мастером спорта Российской Федерации по фристайлу. Тренируется под руководством Андрея Владленовича Иванова.

Спортивная карьера 
Вошла в состав сборной России по фристайлу в 2016 году. В ноябре 2016 года заняла третье место на этапе Кубка Европы.

В декабре 2017 года дебютировала на этапе Кубка мира, где завоевала четвёртое место. В этом же сезоне приняла участие в чемпионате мира в Сьерра-Неваде и победила на всероссийской Спартакиаде учащихся.

На XXIII зимних Олимпийских играх в корейском городе Пхёнчхан, заняла двенадцатое место с результатом 51,20 балла в дисциплине «слоуп-стайл».

На чемпионате мира 2021 года в американском Аспене Анастасия стала первой в истории России чемпионкой мира в экстремальных дисциплинах лыжного фристайла, одержав победу в биг-эйре.

Примечания

Ссылки 
 Анастасия Таталина — профиль на сайте FIS.

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты России
Спортсмены Москвы
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по фристайлу